Кратки () — фамилия австро-немецкого происхождения. Известные носители:

 Кратки, Отто (1902—1995) — австрийский физикохимик, специалист в науке о полимерах и рентгеноструктурном рассеянии.
 Кратки, Петр (род. 1943) — чехословацкий гребец.
 Кратки, Франтишек (1851—1924) — чешский фотограф.